Spojení písmene E a číslice 67 může mít různé významy:

 Evropská silnice E67
 BMW řady 7 (E67)